Beatriz est un nom propre.

Patronyme 

 Ana Beatriz (née en 1985) : une pilote automobile brésilienne ;
 Ana Beatriz Nogueira (née en 1967) : une actrice brésilienne ;
 Dulce Beatriz (1931-), née Dulce Hernández Moreno de Ayala, artiste cubaine ;
 Stephanie Beatriz (née en 1981) : actrice et productrice argentine naturalisée étasunienne.

Voir aussi